George Lawson (1827–1895) – kanadyjski botanik
 George Anderson Lawson (1832–1904) – brytyjski rzeźbiarz
 George Lawson (1880–1966) – australijski polityk
 George Lawson (1906–1978) – brytyjski polityk